Aurora har flere betydninger:

Aurora henviser oftest til:
 Aurora polaris – nordlys og sydlys.
 Aurora (gudinde) – en gudinde i romersk mytologi

Aurora kan også henvise til:

Kunst

litteratur 
 Aurora Award eller Prix Aurora, en canadisk science-fiction og fantasy pris
 Aurora, en surrealistisk roman af Michel Leiris

Musik 
 "Aurora", en sang af Björk på albummet Vespertine
 "Aurora", en sang af Foo Fighters på albummet There Is Nothing Left to Lose
 "Aurora", en sang af Vanessa Mae på albummet Storm
 "Aurora", et orkestertonedigt af William Lloyd Webber
 AURORA, norsk sangerinde (født 1996)

Visuelle medier 
 Aurora, italiensk film fra 1984
 Aurora, ukrainsk film fra 2006
 Aurora, rumænsk film fra 2010
 Aurora (film), norsk film fra 2010
 "Aurora", en episode af serien Stargate Atlantis
 Aurora class battleship, et "Ancient" krigsskib i Stargate Atlantis
 Aurora, hovedpersonen i Disneys udgave af Tornerose

Bygninger, skibe og strukturer 
 Aurora Bridge, fælles alternativt navn til George Washington Memorial Bridge i Seattle, Washington
 Aurora Wheel, et gigantisk pariserhjul på Nagashima Spa Land

 Krydseren Aurora, en russisk panserkrydser, hvis kanonskud indvarslede oktoberrevolutionen i Rusland i 1917 
 SY Aurora, et skotsk skib fra 1876, der deltog ved en række sydpolsekspeditioner
 R/V Aurora er et havforskningskib fra 2014, ejet af Aarhus Universitet

Steder

Australien 
 Aurora, Victoria, en forstad til Melbourne
 Aurora Place, en skyskraber i Sydney, New South Wales
 Aurora Tower, en skyskraber i Brisbane, Queensland
 York Park eller Aurora Stadium, et stadion i Launceston, Tasmanien

Canada 
 Aurora, Ontario

Guatemala 
 La Aurora International Airport

Italien 
 Aurora, et historisk kvarter i byen Torino

Filippinerne 
 Aurora (Filippinerne) – en provins på øen Luzon
 Aurora, Isabela
 Aurora, Zamboanga del Sur

Rumænien 
 Aurora, en landsby i Cujmir Kommune, Mehedinţi
 Cap Aurora, en af de rumænske Sortehavet resorts

Sydafrika 
 Aurora, en by i Vest-Kapprovinsen

Sydatlanten 
 Aurora Øer

Surinam 
 Aurora, en by i Surinam

USA 
 Aurora (Colorado)
 Aurora, Illinois
 Aurora, Indiana
 Aurora, Iowa
 Aurora, Kansas
 Aurora, Kentucky
 Aurora, New Orleans, Louisiana
 Aurora, Maine
 Aurora, Minnesota
 Aurora Township, Steele County, Minnesota
 Aurora, Missouri
 Aurora (Nebraska)
 Aurora, Cayuga County, New York
 Aurora, Erie County, New York
 Aurora, Nevada
 Aurora, North Carolina
 Aurora, Ohio
 Aurora, Oregon
 Aurora County, South Dakota
 Aurora, South Dakota
 Aurora, Texas
 Aurora, Utah
 Aurora, West Virginia
 Aurora, Florence County, Wisconsin
 Aurora, Kenosha County, Wisconsin
 Aurora, Taylor County, Wisconsin
 Aurora, Waushara County, Wisconsin

Videnskab

Biologi 
 Aurora kinaser, en familie af kinase enzymer
 Aurora (sommerfugl), en dagsommerfugl af hvidvingefamilien.

Rummet 
 94 Aurora, en asteroide opdaget af JC Watson i 1867
 Aurora-program, en strategi for Den Europæiske Rumorganisation
 Aurora, en lys plet på Merkur

Folk 
 Aurora (pigenavn), et pigenavn.
 Daisuke Aurora, figur i Heat Guy J